— маршрут высокоскоростных поездов синкансэн на линии Тохоку между станциями Токио и Син-Аомори. Обслуживается East Japan Railway Company (JR East). Введен в эксплуатацию 5 марта 2011 года. C 2013-го года поезда развивают 320 км/ч, данный маршрут является самым быстрым среди Синкансенов вообще.

Станции 
На маршруте находятся следующие станции:
 Токио
 Уэно*
 Омия
 Сэндай
 Мориока
 Иватэ-Нумакунай*
 Нихохэ*
 Хатинохе*
 Ситинохэ-Товада*
 Син-Аомори
 Окуцугару-Имабецу*
 Киконай*
 Син-Хакодате-Хокуто

(*) Останавливается часть поездов

Схема состава 
Поезда Хаябуса комплектуются 10-вагонными составами серии E5, первый вагон со стороны Токио. С 2016-го года эксплуатируются также составы H5, которые отличаются от E5 цветом полосы (не розовый, а фиолетовый), эмблемой и депо приписки (расположено на острове Хоккайдо). И E5, и H5 часто работают по системе многих единиц с составами Комати.

Примечания 

Синкансэн